Schwegelalm steht für:

 Obere Schwegelalm, Alm in der Gemeinde Schneizlreuth, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Untere Schwegelalm, Alm in der Gemeinde Ramsau, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern